Asdonk ist der Familienname folgender Personen:

 Bastian Asdonk (* 1974), deutscher Autor, Musiker und Unternehmer
 Brigitte Asdonk (* 1947), deutsche Terroristin, RAF-Mitglied
 Johannes Asdonk (1910–2003), deutscher Arzt, Erfinder der Komplexen Physikalischen Entstauungstherapie (KPE)